Dreckloch bezeichnet:

 Dreckloch (Elberfeld), eine Ortslage im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld
 Dreckloch (Haan), eine Ortslage in Haan
 Dreckloch (Velbert), eine Ortslage in Velbert